Суат Аталык (Аталик, ; род. 10 октября 1964, Стамбул) — турецкий шахматист, гроссмейстер (1994).

9 раз участвовал на Олимпиадах, за Турцию — 1984—1988, 1992—1994, 1998, 2006; за Боснию и Герцеговину — 2002—2004. На 28-й Олимпиаде в Салониках (1988) показал 3-й результат на своей доске.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 

Шахматисты Турции
Шахматисты Боснии и Герцеговины
Выпускники галатасарайского лицея
Выпускники Босфорского университета